

Nom commun 
Proton peut désigner :
 proton, une particule subatomique de charge positive ;
 en résonance magnétique nucléaire, le terme proton remplace le terme hydrogène ; on parle de RMN du proton.

Nom propre 
Proton peut désigner :
 Proton, un lanceur d'engins spatiaux russe ;
 Proton, une série de satellites soviétiques ;
 Proton, une marque de voiture malaisienne ;
 Proton, une application de porte-monnaie électronique intégrée aux cartes bancaires en Belgique ;
 Proton, une marque de hifi et de home-cinema chinoise ;
 Proton, un programme informatique développé par Valve.

Voir aussi 
 Chaîne proton-proton, un des deux schémas de réactions de fusion nucléaire au cœur des étoiles